Констанцо Мария II Сфорца (, * 24 февруари 1510 в Градара, † 1512) е господар на Пезаро и Градара (1510–1512).

Той е син на Джовани Сфорца (1466–1510), господар (signore) на Пезаро и Градара, и третата му съпруга Женевра Тиеполо. След смъртта на баща му той е още малък и опекунството поема чичо му Галеацо Сфорца. Констанцо е последният Сфорца господар.

Източници 

 La Signoria degli Sforza, Gradara.com.
 Sfòrza, Giovanni, conte di Cotignola e signore di Pesaro, treccani.it

Сеньори на Пезаро
Сфорца
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже